

Sigle 
 Pacific Trash Vortex – "isola" di spazzatura formatasi nell'Oceano Pacifico
 Pierce the Veil – gruppo musicale statunitense
 Planning Target Volume – volume bersaglio pianificato, in radioterapia
 Psychic TV – gruppo musicale britannico di musica elettronica
 Programmed Temperature Vaporization – vaporizzazione a temperatura programmata del gascromatografo
 Policlinico Tor Vergata – ospedale di Roma presso Tor Vergata

Codici 
 PTV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Automatic Weather Observing / Reporting System, Porterville (California), Stati Uniti
 ptv – codice ISO 639-3 della lingua port vato